Ženská dvouhra Abierto Zapopan 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do singlové soutěže guadalajarského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z roku 2019, kdy byla událost založena v rámci okruhu WTA 125K, byla Ruska Veronika Kuděrmetovová startující na paralelně hraném Dubai Tennis Championships. 

Vítězkou se stala 24letá turnajová čtyřka Sara Sorribesová Tormová ze Španělska, jež ve finále zdolala o tři roky starší nenasazenou Kanaďanku Eugenie Bouchardoou startující na divokou kartu po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. Při premiérové účasti ve finále si připsal první titul jak v probíhající sezóně, tak ve své kariéře na okruhu WTA Tour. Pro Bouchardovou to byla sedmá porážka z osmi singlových finále v kariéře, když jediné finálové utkání zaznamenala v květnu 2014 v Norimberku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Abierto Zapopan
WTA Tour 2021